Ю́рий Бори́сович Бо́рев (, Харьков, УСCР, СССР — 30 июля 2019, Москва) — советский и российский литератор, критик, прозаик, доктор филологических наук, заведующий отделом теории ИМЛИ РАН, профессор Академии архитектуры Московского архитектурного института, действительный член Международной ассоциации эстетиков, академик и президент Независимой академии эстетики и свободных искусств. Член Московской городской организации Союза писателей России и Союза кинематографистов. Главный редактор журнала «Академические тетради». В прошлом — академик Нью-Йоркской академии наук (подал в отставку в знак протеста против бомбардировок Югославии). Почётный член РАХ.

Автор более 550 научных статей и около 50 монографий по проблемам эстетики, культурологии, теории и истории искусства и литературы, методологии критики, семиотики и герменевтики искусства, рецептивной эстетики, риторики, поэтики, аксиологии. Ему принадлежит авторство термина «интеллигентский фольклор». Работы Ю. Б. Борева вышли на 41 языке.

Биография 
Родился в Харькове в семье юриста Бориса Семёновича Борева (настоящая фамилия Кауфман, 1898—1981), уроженца Минска, члена РКП(б) с 1918 года, который в начале 1930-х годов заведовал кафедрой философии Харьковского университета, был профессором ВУАМЛИНа (Всеукраинская ассоциация марксистско-ленинских научных институтов) и главным редактором Партиздата Украины. Мать, Софья Абрамовна Кибрик (1899—1982), происходила из Бердичева. Оба родителя участвовали в гражданской войне, отец был автором книг «Как избираются советы на Украине (к новому Положению о выборах в советы, утверждённому Президиумом Вуцика 10/IX—24 г. и принятому III-ей Сессией Вуцика)» (Харьков: Юридическое издательство Наркомюста УССР, 1924. — 89 с.) и «Общество взаимопомощи на селе» (Харьков: Издательство Наркомюста УССР, 1925. — 112 с.).

В 1945 году Юрий Борев окончил Литературный институт в Москве. Как пишет Борев в «Автобиографии», его учителями были эстетик В. Ф. Асмус, логик П. С. Попов, философ М. А. Дынник, лингвист А. А. Реформатский, фольклорист С. К. Шамбинаго. В 1947 году Борев стал участником Всесоюзного совещания молодых писателей. Учился в Московском авиационном институте. С 1956 года работает в Институте мировой литературы АН СССР (ИМЛИ РАН), где около 10 лет заведовал отделом теории литературы. Получил профессиональное признание своими трудами по эстетике, концепции личности в искусстве. Исследователь и собиратель фольклора. Ввёл в обиход термин «интеллигентский фольклор». Юрий Борев так обосновал свой термин: В тоталитарных обществах, где интеллигенция не могла доверить бумаге свой жизненный опыт, возник целый пласт культуры — интеллигентский фольклор, дающий альтернативную по отношению к созданной документами картину истории.

В 1958 году принят в члены Союза писателей.

Умер 30 июля 2019 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

«Сталиниада» 
Книга Юрия Борева «Сталиниада» издана впервые в Польше, а в России, по утверждению самого Борева, была запрещена, хотя первое издание этой работы в СССР было выпущено тиражом 100 тыс. экземпляров (но без присвоения ISBN) издательством «Советский писатель» в 1990 году. Претерпела семь изданий на русском языке, а также на немецком, итальянском, японском, польском, болгарском, сербском и др., общим тиражом около 2 млн. экземпляров.

Слух как форма информации 

Вот образчики «интеллигентского фольклора», собранного Боревым:
 Ленин говорил: «В партии только три настоящих коммуниста: Ульянов, Ленин и я».
 <…>
 На вопрос анкеты об образовании Ежов отвечал: «Незаконченное низшее».
 <…>
 Демократы отобрали у коммунистов все привилегии и взяли себе.
 <…>
  — За что сидишь?
  — За болтливость: рассказывал анекдоты. А ты?
  — За лень. Услышал анекдот и думаю: завтра сообщу, а товарищ не поленился.
 <…>
 Сталин посмотрел «Отелло». Руководство театра спросило его мнение. Он подумал и сказал: «А этот — как его? — Яго — неплохой организатор».
 <…>
 Однажды Сталин проснулся от тишины: он не слышал привычного топота сапог, но ощущал, что кто-то ходит по квартире. Он нащупал наган, всегда лежавший под подушкой, но увидел знакомую фигуру денщика. Сталин пожаловался Берии:
  — Зачем-то ходит в тапочках, а не в сапогах. Хочет подкрасться, когда я сплю…
 Парня расстреляли за попытку покушения на вождя.

По мнению члена-корр. РАН, социолога А. В. Дмитриева, В книге «История государства советского в преданиях и анекдотах» её автор, видимо, совершенно уверенно констатирует, что в закрытом обществе слух — главная форма информации. Война слухов, по сути дела, представляет собой довольно важную часть общественной жизни.

Труды 
 
 Социалистический реализм: взгляд современника и современный взгляд. — М., «АСТ, Олимп» 2008 г. ISBN 978-5-17-052357-3
 Художественная культура XX века. — «Юнити-Дана» 2007 г. ISBN 978-5-238-01214-8
 Эстетика: Отношение к действительности; Творчество; Произведения; Природа и виды искусства; Художественный процесс; Обращение с искусством. — М., «Астрель», 2005 г. ISBN 5-17-027377-0, ISBN 5-9648-0003-3, ISBN 5-271-10624-1
 Кто против России? Ванька-встанька и Состояние мира. — «АСТ, Русь-Олимп, Астрель» 2005 г. ISBN 5-17-031669-0
 Эстетика. — М., «Феникс» 2004 г. ISBN 5-222-05062-9
 Власти-мордасти. — М., 2003. — ISBN 5-94871-010-6
 Сталиниада. — М., КРПА «Олимп», 2003, 461 c. ISBN 5-7390-1230-9
 Эстетика Учебник. М., «Высш. шк.», 2002, 511с. ISBN 5-06-004105-0
 Евреи в исторических преданиях и анекдотах. Тель-Авив, «Иврус», 1998, 287с.
 XX век в преданиях и анекдотах Книги 1 и 2, Харьков: «Фолио», Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996 г. 384 стр. ISBN 966-03-0043-3, ISBN 966-03-0042-5
 XX век в преданиях и анекдотах: В 3 тт: Т.3, Книги 5-6, Харьков: «Фолио», Ростов-на-Дону: «Феникс», 1996 г. 351 стр ISBN 966-03-0045-X ISBN 966-03-0042-5
 Из жизни звезд и метеоритов. Предания, анекдоты, занятные истории из жизни знаменитых актеров, писателей, спортсменов и политиков XX века М., «Рипол», 1996. — 551 с. ISBN 5-87907-067-0
 Краткий курс истории XX века в анекдотах, частушках, байках, мемуарах по чужим воспоминаниям, легендах, преданиях и т. д. М., 1995
 История государства советского в преданиях и анекдотах М., «Рипол», 1995 ISBN 5-87907-056-5
 Фарисея М., «Конец света», 1992, 349 с.
 
 Искусство интерпретации и оценки: Опыт прочтения «Медного всадника», 1981
 Введение в эстетику, 1965
 О комическом, 1957
 Роман «Земля-воздух»
 Киноповесть «Воскресший из живых» .

Награды 
 Орден Дружбы (14 января 2002 года) — за многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами.

См. также 
 Интеллигентский фольклор

Примечания

Ссылки 
 
 Автобиография Ю. Б. Борева // Отдел древнеславянских литератур ИМЛИ РАН
 Егоров Б. Ф. Юрий Борев. Энциклопедия эстетики. Теория литературы и теория искусства

Литературоведы СССР
Фольклористы СССР
Культурологи СССР
Литературоведы России
Фольклористы России
Культурологи России
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Сотрудники ИМЛИ
Эстетики
Пушкинисты
Члены Союза кинематографистов СССР
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей России
Члены Союза кинематографистов России
Почётные члены РАХ
Авторы учебников
Жители ЖСК «Советский писатель»
Похороненные на Ваганьковском кладбище